Home Islands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Home Islands (öar i Australien), Queensland,

Kanada 

 Home Islands, Nunavut, Nunavut, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar